

Святославка — село, Карабалицький район, Костанайська область

Святославка — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Святославка — село, Іжморський округ, Кемеровська область